

Edifici 
 Palazzo de' Benci in via de' Benci a Firenze
 Palazzo Benci in Piazza Madonna degli Aldobrandini a Firenze
 Scuola Antonio Benci – edificio storico e struttura scolastica di Livorno

Famiglie 
 Benci – esistettero varie famiglie con questo cognome in Toscana e in questa voce sono descritte le seguenti:
 Benci Bicchierai
 Benci Guernieri
 Benci Taddei
 Benci del Pollaiolo
 Benci del Sanna
 Benci di Cione
 Benci di Montepulciano
 Benci di Ser Benci
 Benci del Sanna – antica famiglia di Firenze (in dettaglio)

Persone

Cognome 
 Amerigo Benci (1431 circa-1474 circa) – banchiere, politico e mecenate italiano
 Antonio Benci (1783-1843) – scrittore, traduttore, storico ed editore italiano
 Etrusco Benci, detto Saliera (1905-1943) – partigiano e antifascista italiano
 Francesco Benci, al secolo Plauto Benci (1542-1594) – gesuita, umanista e scrittore italiano
 Giovanni Benci (1394-1455) – banchiere e politico italiano
 Giovanni Benci (1456-1523) – politico e mecenate italiano, amico di Leonardo da Vinci
 Lorenzo Benci (XIV-XV secolo) – mercante, poeta e scrittore italiano
 Tommaso Benci (1427-1470) – mercante, poeta, scrittore, traduttore e filosofo italiano
 Ginevra de' Benci (1457-1521) – donna celebrata per la cultura e la bellezza, nonché famosa per essere stata ritratta da Leonardo da Vinci
 Antonio del Pollaiolo (Antonio Benci, 1431 circa-1498) – scultore, pittore, incisore e orafo italiano
 Piero del Pollaiolo (Piero Benci 1441/1442-1485-1496) ) – pittore italiano
 Simone del Pollaiolo (Simone Benci 1457-1508) ) – architetto e scultore italiano
 Tommaso Benci, anche noto come Tommaso di Lorenzo di Giovanni Benci (1427-1470) – mercante, poeta e scrittore italiano
 Ugo Benci o Benzi (1360 circa-1439) – medico italiano

Nome 
 Benci di Cione Dami (1310-1388) – architetto e pittore italiano

Altro 
 Ritratto di Ginevra de' Benci – dipinto di Leonardo da Vinci
 Via de' Benci – strada di Firenze

Pagine correlate 
 Bencini
 Bencivenga
 Bencivenni
 Bencione di Empúries